Агва Дорада има више значења:
 Агва Дорада (Чијаутла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Агва Дорада (Хилотепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику